Domachowo ist der Name dreier Orte in Polen:
 Domachowo (Krobia), in der Woiwodschaft Großpolen
 Domachowo (Trąbki Wielkie) (bis 1945: Domachau, Kreis Danzig), in der Woiwodschaft Pommern
 Domachowo (Polanów) (bis 1945: Hanshagen, Kreis Schlawe/Pommern), in der Woiwodschaft Westpommern